Сент Мартин има више значења:
 Округ Сент Мартин (Луизијана)
 Сент Мартин (Мисисипи)
 Сент Мартин (Минесота)
 Сент Мартин (Охајо)
 Свети Мартин (Холандија)
 Колеџ Сент Мартин